Великая Медведевка — название населённых пунктов:

Украина 
 Великая Медведевка — село в Красиловском районе Хмельницкой области.
 Великая Медведевка — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.